RMS () — API для постоянного хранения данных на устройствах на платформе Java ME, таких, как сотовые телефоны, а также его реализация.

Стандартизация 
Данный API стандартизован посредством следующих спецификаций JSR:

Схема хранения данных 
 Запись — это элемент данных. Запись представляет собой массив байтов, и, таким образом, может содержать любые данные, которые можно представить в виде последовательности байтов. Приложение должно само определять формат сериализации данных. Каждая запись имеет уникальный в пределах хранилища порядковый номер.
 Хранилище — это упорядоченный массив записей. Каждой записи в хранилище присваивается уникальный в пределах хранилища номер. Каждое хранилище обозначается именем, которое содержит от 1 до 31 unicode-символов. Имя хранилища уникально в пределах одного приложения.

Приложение может создавать, использовать и удалять хранилища данных. Хотя по умолчанию хранилища, созданные приложением, доступны только ему, существует способ объявить хранилище доступным для всех установленных на устройстве приложений.

Прикладной программный интерфейс 
Стандартом описываются следующие классы и интерфейсы API (все они содержатся в пакете javax.microedition.rms):
 RecordStore — используется для хранения данных
 RecordEnumeration (интерфейс) — перечислимое множество записей
 RecordComparator (интерфейс) — определяет пользовательскую функцию сравнения записей для сортировки
 RecordFilter (интерфейс) — определяет пользовательскую функцию фильтрации (отбора) записей
 RecordListener (интерфейс) — служит для получения событий от хранилища
Также стандарт описывает несколько классов-исключений.

См. также 
 Java
 Управление записями

Примечания 

API
Java ME